Wiltshire är en enhetskommun i Wiltshire ceremoniellt grevskap i Storbritannien. Det ligger i riksdelen England, i den södra delen av landet,  km väster om huvudstaden London. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer. Wiltshire gränsar till Gloucestershire.

Terrängen i Wiltshire är platt.

Wiltshire delas in i:
 Aldbourne
 Alderbury
 Allcannings
 Allington
 Alton
 Alvediston
 Amesbury
 Ansty
 Ashton Keynes
 Atworth
 Avebury
 Barford St. Martin
 Baydon
 Beechingstoke
 Berwick Bassett
 Berwick St. James
 Berwick St. John
 Berwick St. Leonard
 Biddestone
 Bishops Cannings
 Bishopstone
 Bishopstrow
 Bower Chalke
 Box
 Boyton
 Bradford-on-Avon
 Bratton
 Braydon
 Bremhill
 Brinkworth
 Britford
 Brixton Deverill
 Broad Chalke
 Broad Hinton
 Broad Town
 Brokenborough
 Bromham
 Broughton Gifford
 Bulford
 Bulkington
 Burbage
 Burcombe Without
 Buttermere
 Calne
 Calne Without
 Castle Combe
 Chapmanslade
 Charlton
 Charlton
 Cherhill
 Cheverell Magna
 Chicklade
 Chilmark
 Chilton Foliat
 Chippenham
 Chippenham Without
 Chirton
 Chitterne
 Cholderton
 Christian Malford
 Chute
 Chute Forest
 Clarendon Park
 Clyffe Pypard
 Codford
 Colerne
 Collingbourne Ducis
 Collingbourne Kingston
 Compton Bassett
 Compton Chamberlayne
 Coombe Bissett
 Corsham
 Corsley
 Coulston
 Cricklade
 Crudwell
 Dauntsey
 Devizes
 Dilton Marsh
 Dinton
 Donhead St. Andrew
 Donhead St. Mary
 Downton
 Durnford
 Durrington
 East Kennett
 East Knoyle
 Easterton
 Easton
 Easton Grey
 Ebbesborne Wake
 Edington
 Enford
 Erlestoke
 Etchilhampton
 Everleigh
 Figheldean
 Firsdown
 Fittleton cum Haxton
 Fonthill Bishop
 Fonthill Gifford
 Fovant
 Froxfield
 Fyfield
 Grafton
 Great Bedwyn
 Great Hinton
 Great Somerford
 Great Wishford
 Grimstead
 Grittleton
 Ham
 Hankerton
 Heddington
 Heytesbury
 Heywood
 Hilmarton
 Hilperton
 Hindon
 Holt
 Horningsham
 Huish
 Hullavington
 Idmiston
 Keevil
 Kilmington
 Kingston Deverill
 Kington Langley
 Kington St. Michael
 Knook
 Lacock
 Landford
 Langley Burrell Without
 Latton
 Laverstock
 Lea and Cleverton
 Leigh
 Limpley Stoke
 Little Bedwyn
 Little Cheverell
 Little Somerford
 Longbridge Deverill
 Luckington
 Ludgershall
 Lydiard Millicent
 Lydiard Tregoze
 Lyneham and Bradenstoke
 Maiden Bradley with Yarnfield
 Malmesbury
 Manningford
 Marden
 Market Lavington
 Marlborough
 Marston
 Marston Maisey
 Melksham
 Melksham Without
 Mere
 Mildenhall
 Milston
 Milton Lilbourne
 Minety
 Monkton Farleigh
 Netheravon
 Netherhampton
 Nettleton
 Newton Tony
 North Bradley
 North Newnton
 North Wraxall
 Norton
 Norton Bavant
 Oaksey
 Odstock
 Ogbourne St. Andrew
 Ogbourne St. George
 Orcheston
 Patney
 Pewsey
 Pitton and Farley
 Potterne
 Poulshot
 Preshute
 Purton
 Quidhampton
 Ramsbury
 Redlynch
 Roundway
 Rowde
 Rushall
 Salisbury
 Savernake
 Seagry
 Sedgehill and Semley
 Seend
 Semington
 Shalbourne
 Sherrington
 Sherston
 Shrewton
 Sopworth
 South Newton
 South Wraxall
 Southwick
 St. Paul Malmesbury Without
 Stanton St. Bernard
 Stanton St. Quintin
 Stapleford
 Staverton
 Steeple Ashton
 Steeple Langford
 Stert
 Stockton
 Stourton with Gasper
 Stratford Toney
 Sutton Benger
 Sutton Mandeville
 Sutton Veny
 Swallowcliffe
 Teffont
 Tidcombe and Fosbury
 Tidworth
 Tilshead
 Tisbury
 Tockenham
 Tollard Royal
 Trowbridge
 Upavon
 Upton Lovell
 Upton Scudamore
 Urchfont
 Warminster
 West Ashton
 West Dean
 West Knoyle
 West Lavington
 West Overton
 West Tisbury
 Westbury
 Westwood
 Whiteparish
 Wilcot
 Wilsford
 Wilsford cum Lake
 Wilton
 Wingfield
 Winsley
 Winterbourne
 Winterbourne Bassett
 Winterbourne Monkton
 Winterbourne Stoke
 Winterslow
 Woodborough
 Woodford
 Wootton Bassett
 Wootton Rivers
 Worton
 Wylye
 Yatton Keynell
 Zeals

Följande samhällen finns i Wiltshire:
 Aldbourne
 Alderbury
 Amesbury
 Atworth
 Bishopstone
 Boreham
 Bower Chalke
 Bradford-on-Avon
 Britford
 Bulford
 Calne
 Chippenham
 Colerne
 Corsham
 Cricklade
 Devizes
 Downton
 Fovant
 Great Bedwyn
 Ham
 Holt
 Latton
 Limpley Stoke
 Lyneham
 Malmesbury
 Market Lavington
 Marlborough
 Melksham
 Mildenhall
 Neston
 North Bradley
 Odstock
 Pewsey
 Ramsbury
 Redlynch
 Royal Wootton Bassett
 Salisbury
 Semington
 Shalbourne
 Shrewton
 Southwick
 Steeple Langford
 Tidworth
 Tisbury
 Trowbridge
 Upavon
 Warminster

I övrigt finns följande i Wiltshire:

 Kullar:
 Beacon Hill (en kulle)
 Boscombe Down East (en kulle)
 Boscombe Down West (en kulle)
 Cley Hill (en kulle)
 Compton Down (en kulle)
 Lavington Down (en kulle)
 Porton Down (en kulle)
 Swallowcliffe Down (en kulle)
 West Lavington Down (en kulle)
 Windmill Hill (en kulle)
 Berg:
 Dodd Fell (ett berg)

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Englands enhetskommuner
Wiltshire